Kasanzewo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Kasanzewo (Region Altai, Kurjinski), Dorf in der Region Altai, Kurjinski rajon
 Kasanzewo (Region Altai, Romanowski), Dorf in der Region Altai, Romanowski rajon
 Kasanzewo (Region Altai, Sarinski), Siedlung in der Region Altai, Sarinski rajon
 Kasanzewo (Region Altai, Talmenski), Dorf in der Region Altai, Talmenski rajon
 Kasanzewo (Kaliningrad), ehemalige Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Daupelken, 1938–1946: Seitenbach, Ostpreußen)
 Kasanzewo (Krasnojarsk, Schuschenski), Dorf in der Region Krasnojarsk, Schuschenski rajon
 Kasanzewo (Krasnojarsk, Taimyrski), Dorf in der Region Krasnojarsk, Taimyrski (Dolgano-Nenezki) rajon
 Kasanzewo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Kasanzewo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Kasanzewo (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Kasanzewo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Kasanzewo (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk